Osoby o tym nazwisku:
 Alberto Valentini – chilijski piłkarz
 Carlo Valentini – sanmaryński piłkarz
 Federico Valentini – sanmaryński piłkarz
 Giovanni Valentini – włoski kompozytor, organista i skrzypek
 Giuseppe Valentini – włoski skrzypek, kompozytor, a także poeta i malarz
 Mauro Valentini – sanmaryński piłkarz
 Nahuel Valentini – argentyński piłkarz
 Pasquale Valentini – sanmaryński polityk
 Vittorio Valentini – sanmaryński piłkarz